Le terme guerre du gaz peut faire référence à :
 Guerre du gaz en Bolivie ;
 Conflits gaziers russo-ukrainiens.